Кордовилья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 15,84 км². Население — 127 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Саламанки
Муниципалитеты Саламанки